Laeis ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Laeis (1826–1908), deutscher Maschinenfabrikant
 Ernst Max Eduard Laeis (1852–1916), deutscher Unternehmer, Mitglied des Rheinischen Provinziallandtags und Kommerzienrat
 Johann Dominik Laeis (1730–1815), luxemburgischer Glashüttenbesitzer